Příslušnost je vztah mezi tím, co k sobě patří. 

 příslušnost (procesní právo) – kompetence orgánu projednávat určitou věc a rozhodovat o ní, či naopak příslušnost nějaké věci či osoby pod určitý orgán 
 členství v nějaké organizaci nebo skupině osob: 
 rodinná příslušnost (rodinný příslušník)
 státní příslušnost – státní občanství (státní příslušník)
 politická příslušnost – členství v politické straně nebo hnutí
 národnostní příslušnost (národnost)
 náboženská příslušnost – příslušnost k určité náboženské skupině nebo náboženství
 sociální příslušnost – příslušnost k určité společenské vrstvě nebo skupině
 příslušník armády, příslušník policie, příslušník VB
 náležitost, patřičnost

Související články 
 příslušenství

Externí odkazy